Pinillos (Colombia), een gemeente in Colombia
 Pinillos (Spanje), een gemeente in Spanje